Fossaria perpolita är en snäckart som först beskrevs av Dall 1905.  Fossaria perpolita ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
perpolita